Un ténesme (du latin tenesmus, lui-même du grec teinein, tendre) est une tension douloureuse, dans la région de l'anus ou de la vessie, avec sensation de brûlure et envie constante d'aller à la selle ou d'uriner. 

Cette tension apparaît avant ou après l'évacuation du rectum ou de la vessie. 

On retrouve ce symptôme dans les inflammations du rectum ou de la vessie, d'origine infectieuse, parasitaire ou tumorale.

Le ténesme se différencie des épreintes, qui sont des coliques violentes qui précèdent les évacuations dans les inflammations du gros intestin.

Notes et références 

Symptôme de l'appareil digestif